Sépia, l'encre de seiche servant en cuisine, en arts graphiques et en photographie.
 Sépia, un des pseudonymes de François Cavanna.
 Le patron sépia est un type de robe du chat.

C'est également un acronyme pour :
 SEPIA : Soutien à l'Expérimentation Pédagogique et à l'Innovation dans l'Académie de Lille ;
 SEPIA : Service d’Etudes des Prions et des Infections Atypiques, à l'’Institut des Maladies Emergentes et des Thérapies Innovantes.

Voir aussi 
 Sepia, un genre de seiche.